Novak Djokovic l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în finală cu scorul de 6–3, 6–4 câștigând Astana Open 2022.

Kwon Soon-woo a fost campionul en-titre, dar a ales să participe la Japan Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky Loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022